Ebart ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Ebart (1746–1805), deutscher Papierhändler und Papiermühlenbesitzer
 Karl Emil Ebart (1811–1898), deutscher Papierhändler und -fabrikant
 Paul von Ebart (1855–1936), deutscher Theaterintendant und Bühnenschriftsteller